Кондратьевский — посёлок в Алейском районе Алтайского края России. Входит в состав Кировского сельсовета.

География 
Посёлок находится в центральной части края.
Климат
резко континентальный. Средняя температура января −17,6ºС, июля — + 20ºС. Годовое количество осадков — 440 мм

История 
Основан в 1923 г.

В 1928 г. выселок Кондратьевский состоял из 76 хозяйства. Административный центр Кондратьевского сельсовета Алейского района Барнаульского округа Сибирского края.

Население 

 национальный состав
В 1928 г. основное население — русские.

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 90 % от 201 жителя.

Инфраструктура 
 Экономика
Основное направление — сельское хозяйство.

Транспорт 
Посёлок доступен по дороге общего пользования межмуниципального значения «Алейск — Кировское — Новоникольский — Дубровский» (идентификационный номер 01 ОП МЗ 01Н-0101).

Примечания 

Населённые пункты Алейского района